W Rumunii
 Albeni – gmina w okręgu Gorj
 Albeni – wieś w okręgu Gorj, w gminie Albeni
 Albeni – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Scurtu Mare